Greifenstein heißen folgende geographische Objekte:

 Greifenstein (Hessen), Gemeinde in Hessen
 Greifenstein (Heiligenstadt), Ortsteil von Heiligenstadt in Oberfranken, Bayern
 Greifenstein (Gemeinde St. Andrä-Wördern), Ortschaft und Katastralgemeinde  von St. Andrä-Wördern, Niederösterreich
 Greifenstein (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt in Thüringen

Schlösser und Burgen:
 Burg Greifenstein (Württemberg) bei Lichtenstein in Baden-Württemberg
 Schloss Greifenstein (Fränkische Schweiz) bei Markt Heiligenstadt in Bayern
 Schloss Greifenstein (Unterfranken) nahe der abgesiedelten Ortschaft Bonnland bei Hammelburg in Bayern
 Burg Greifenstein (Greifenstein) in Greifenstein in Hessen
 Burg Greifenstein (Bad Blankenburg) bei Bad Blankenburg in Thüringen
 Burg Greifenstein (Eichsfeld) bei Kella im Eichsfeld in Thüringen
 Burg Greifenstein (Filisur) im Kanton Graubünden, Schweiz
 Burg Greifenstein (Hohenstein) bei der Burg Hohenstein im hessischen Hohenstein 
 Schloss Greifenstein (Kärnten) in Sankt Stefan im Gailtal in Kärnten, Österreich
 Burg Greifenstein (Niederösterreich) in St. Andrä-Wördern in Niederösterreich, Österreich
 Burg Greifenstein (Elsass) bei Saverne im Elsass, Frankreich
 Burg Greifenstein (Südtirol) bei Siebeneich in Südtirol, Italien
 Schloss Greifenstein (Thal) im St. Galler Rheintal (Karte)

Weitere Baulichkeiten:
 Kraftwerk Greifenstein, Donaukraftwerk in St. Andrä-Wördern, Niederösterreich, Österreich

Greifenstein ist der Name folgender Personen:

  ein edelfreies Bündner Adelsgeschlecht, siehe Freiherren von Greifenstein

 Adolf Greifenstein (1900–1955), deutscher Facharzt für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde und Hochschullehrer
 Diana Greifenstein (* 1979), deutsche Schauspielerin
 Wilhelm I. zu Solms-Greifenstein (1570–1635), Regent der Grafschaft Solms-Braunfels

Siehe auch:
 Greifensteine
 Greiffenstein